Baumgarte ist der Familienname folgender Personen:

August Baumgarte (1904–1980), deutscher Kommunist

 Kurt Baumgarte (1912–2006), deutscher Graphiker und Widerstandskämpfer
 Ruth Baumgarte (1923–2013), deutsche Malerin und Galeristin
 Thomas W. Baumgarte (* 1966), deutscher Physiker, Professor am Bowdoin College, Numerische Relativität

Siehe auch:
 Baumgart
 Baumgarten
 Baumgarth
 Baumgärtner
 Paumgarten
 Paumgartten